CNY, sigle composé des trois lettres C, N et Y, peut signifier :
 Chinese New Year (en français, Nouvel An chinois).

CNY est aussi un code qui peut signifier :
 yuan, la monnaie de la Chine, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Canyonlands Field, aéroport de Moab, dans l'Utah, aux États-Unis, selon la  liste des codes AITA des aéroports.

Code